Такмичење у скоку удаљ у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржано је 14. и 16. августа на стадиону Лужники.

Земље учеснице 
Учествовало је 29 такмичара из 22 земље.

Освајачи медаља

Рекорди

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
Стање 10. август 2013.

Нови рекорди после завршетка Светског првенства 2013.

Најбољи резултати у 2013. години 
Десет најбољих скакача удаљ 2013. године, пре почетка првенства (10. августа 2013), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2013.

Квалификационе норме

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC+4.

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 29 такмичара подељено је у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 8,10 метара (КВ), коју је 3 троје прескочило а до 12 такмичара у финале пласирало према постигнутом резултату (кв).,

Финале

Извори

Види још 
 Победници светских првенстава у атлетици на отвореном — скок удаљ
 Победници светских првенстава у атлетици у дворани — скок удаљ
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — скок удаљ
 Победнице светских првенстава у атлетици у дворани — скок удаљ

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2013.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном